Matsukawa (jap. ) bezeichnet:
 einen Fluss:
 in der Präfektur Fukushima: Matsukawa (Fukushima) (Nebenfluss des Abukuma (Fluss))
 in der Stadt Toyama, Präfektur Toyama: Matsukawa (Toyama) (Nebenfluss des Jinzū (Fluss))
 in der Stadt Iida, Präfektur Nagano: Matsukawa (Iida) (Nebenfluss des Tenryū (Fluss))
 in dem Dorf Hakuba, Präfektur Nagano: Matsukawa (Hakuba) (Nebenfluss des Himekawa (Nagano und Niigata))
 in dem Landkreis Kamitakai, Präfektur Nagano: Matsukawa (Kamitakai-gun) (Nebenfluss des Shinano (Fluss))
 eine Stadt im Landkreis Shimoina in der Präfektur Nagano: Matsukawa (Shimoina)
 ein Dorf im Landkreis Kitaazumi in der Präfektur Nagano: Matsukawa (Kitaazumi)
 eine Stadt in der Präfektur Fukushima: Matsukawa (Fukushima) (heute: Fukushima (Fukushima))
 ein Lehen: Matsukawa (Han)

Matsukawa ist der Familienname folgender Personen:
 Matsukawa Kashi (1864–1896), japanische Übersetzerin, Lehrerin und Schriftstellerin siehe Wakamatsu Shizuko
 Tomoaki Matsukawa (* 1973), japanischer Fußballspieler